Ленстра — фамилия. Известные носители:

 Ленстра, Абе — нидерландский футболист
 Ленстра, Арьен (род. 1956) — голландский математик, криптоаналитик.
 Ленстра, Хендрик (род. 1949) — голландский математик, изучающий Теорию чисел.